Села:
 Сапогів — Івано-Франківська область, Галицький район
 Сапогів — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район